Lucas Andrés Pusineri Bignone (Buenos Aires, 16 de julho de 1976) é um ex-futebolista argentino que atuava como meio-campo.

Links externos
 Página de San Lucas.
 Lucas Pusineri na página oficial do Independiente Avellaneda.
 Página Oficial

Naturais de Buenos Aires
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Club Atlético Independiente
Futebolistas do Futbolniy Klub Saturn Ramenskoye
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Atlético Platense